IWO est un sigle qui peut désigner :
 , une organisation d'assurance et de secours mutuel dissoute en 1954 par l'État de New York parce que l'organisation était trop étroitement liée au parti communiste.

IWO est un code qui peut désigner :
 , un aérodrome de la Seconde Guerre mondiale situé à Iwo Jima, dans le Pacifique central (aujourd'hui, la base est le seul terrain d'aviation de l'île, exploité par les forces d'autodéfense japonaises), selon le code AITA des aéroports.

Iwo est un code qui peut désigner :
 Iwo, une ville de l'État d'Osun au Nigeria.

Code IATA des aéroports